Виторија може бити:

 Виторија (Бразил), град у Бразилу
 Виторија (Шпанија), град у Шпанији
 Виторија (Италија), град у Италији
 Виторија (Верона), насеље у Италији у округу Верона
 Виторија (Модена), насеље у Италији у округу Модена
 ФК Виторија Гимараис
 ФК Виторија Сетубал
 ФК Виторија Салвадор